świątynia
 Świątynia (powieść)
 Świątynia (serial telewizyjny)